Luderer bezeichnete generisch den Beruf des Abdeckers und ist der Familienname von:

 Bernd Luderer (* 1949), deutscher Mathematiker und Hochschullehrer
 Gunnar Luderer (* 1977), deutscher Physiker und Hochschullehrer
 Manfred Lukas-Luderer (* 1951), österreichischer Schauspieler und Theaterregisseur
 Renate Luderer (* 1931), deutsche Fernseh- und Theaterschauspielerin
 Susanne Luderer (* 1961), deutsche Juristin und Richterin
 Ulrike Luderer (* 1954), deutsche Schauspielerin
 Wolfgang Luderer (1924–1995), deutscher Regisseur und Drehbuchautor

Siehe auch:
 Luder (Begriffsklärung)